Давід Крейчі (чеськ. David Krejčí; 28 квітня 1986, м. Штернберк, ЧССР) — чеський хокеїст, центральний нападник.
 Ярослав Крейчі — чехословацький юрист та політик.
 Ярослав Крейчі (молодший) (чеськ. Jaroslav Krejčí ml.; 13 лютого 1916, Полешовице, Моравія, Австро-Угорщина — 16 лютого 2014, Ланкастер, Англія, Велика Британія) — чеський соціолог, юрист, політик. 
 Йозеф Крейчі (чеськ. Josef Krejčí; 17 грудня 1821, Мілостин, поблизу Раковника — 19 жовтня 1881, Прага) — чеський композитор і музичний педагог.
 Крейчі Антоній В'ячеславович, Кре́йчі Анто́ній В'ячесла́вович (30 січня 1914—1999) — український архітектор чеського походження.

Інші значення 
 29473 Крейчі, 29473 Крейчі (29473 Krejci) — астероїд головного поясу, відкритий 21 жовтня 1997 року.